Kangerlukasik Kujalleq bezeichnet:
 Kangerlukasik Kujalleq (Bucht, bei Nuuk), Bucht im Distrikt Nuuk, Grönland
 Kangerlukasik Kujalleq (Bucht, Nuup Kangerlua), Bucht im Distrikt Nuuk, Grönland